Totalmente Demais (álbum), de Caetano Veloso
 "Totalmente Demais" (canção), gravada pela banda Hanói-Hanói
 Totalmente Demais (telenovela), exibida pela Rede Globo

Desambiguações de música